De Russische voetbalbeker van 2012/13 was de eenentwintige editie van dit nationale voetbalbekertoernooi dat door de Russische voetbalbond werd georganiseerd. De competitie begon op 11 juli 2012  met de eerste ronde en eindigde op 1 juni 2013 met de finale in het Achmat Arena in Grozny. Titelverdediger Roebin Kazan werd door Jenisej Krasnojarsk in de vijfde ronde uitgeschakeld. De winnaar kwalificeerde zich voor de UEFA Europa League (2013/14).

Achtste finale

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Zie ook
Premjer-Liga 2012/13
Russisch voetbalelftal in 2012
Russisch voetbalelftal in 2013

2013
Russische